Aszur-taklak – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Aszur-taklak (eponim)
 Aszur-taklak (abarakku)